Oxyde de praséodyme(III)
Oxyde de praséodyme(IV)
Oxyde de praséodyme(III, IV)